Le tournoi de tennis de Prague est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1994, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 9 au .

Amanda Coetzer remporte le simple dames. En finale, elle bat Åsa Svensson, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Amanda Coetzer et Linda Wild.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Prague
 Saison 1994 de la WTA

Liens externes 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1994
Prague
Sport en Tchéquie en 1994
Tennis en mai 1994